2 miejscowości w Polsce: 
 Szczodruchy – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki 
 Szczodruchy – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Kołaki Kościelne